Ho voglia di te – romanzo di Federico Moccia pubblicato nel 2006 dalla Feltrinelli
 Ho voglia di te – film del 2007 ispirato all'omonimo libro, diretto da Luis Prieto